El nombre Joana Vasconcelos puede referirse a dos personas diferentes:

 Joana Vasconcelos: escultora portuguesa.
 Joana Vasconcelos: piragüista portuguesa.